La famille Regnault de Savigny de Moncorps comporte quelques illustres personnalités :

 Charles Régnault de Savigny (1836-1914), homme politique français.
 René Régnault de Savigny (1916-2010), général français.